

События 
 Консулы Секст Сульпиций Тертулл и Квинт Тиней Сакердон Клемент.
 Окончание войны пиктов с римлянами.
Хань и Сяньби:
 С 158 года — Летучие отряды сяньби наводняли Северный Китай и производили «великий грабёж».
 Императорские власти арестовали шаньюя, бегство хунну к Сяньби.

См. также